RL Lazio 1, RL Lazio 2, Telepontina A, Telepontina B, Telepontina C e Telepontina D sono sei dei multiplex della televisione digitale terrestre presenti nel sistema DVB-T italiano.RL Lazio 1 appartiene a EI Towers S.p.A. interamente posseduta da 2i Towers S.r.l., a sua volta controllata al 100% da 2i Towers Holding S.r.l., che è partecipata per il 40% da Mediaset e per il 60% da F2i TLC 1 S.r.l..RL Lazio 2 appartiene a Rai Way, società controllata da Rai.Telepontina A, Telepontina B, Telepontina C e Telepontina D appartengono a Telepontina.

Copertura 
RL Lazio 1 è una rete di primo livello disponibile in tutto il Lazio.RL Lazio 2 è una rete di secondo livello disponibile in tutto il Lazio, eccetto le province di Rieti e Viterbo.Telepontina A e Telepontina C sono due reti di secondo livello disponibili nella provincia di Rieti.Telepontina B e Telepontina D sono due reti di secondo livello disponibili nella provincia di Frosinone.

È inoltre ricevibile il multiplex di Città del Vaticano:Ctv è una rete disponibile nella provincia di Roma.

È inoltre ricevibile un multiplex locale toscano:RL Toscana 1 è una rete di primo livello disponibile nella provincia di Viterbo.

Sono inoltre ricevibili due multiplex locali umbre:Umbria Tv è una rete di primo livello disponibile nella provincia di Viterbo.Sbt Umbria è una rete di secondo livello disponibile nella provincia di Viterbo.

Frequenze 
RL Lazio 1 trasmette sul canale 27 della banda UHF IV in tutto il Lazio.RL Lazio 2 trasmette sul canale 24 della banda UHF IV nella provincia di Roma e sul canale 41 della banda UHF V in tutto il Lazio, eccetto le province di Rieti e Viterbo.Telepontina A trasmette sul canale 34 della banda UHF IV nella provincia di Rieti.Telepontina B trasmette sul canale 21 della banda UHF IV nella provincia di Frosinone.Telepontina C trasmette sul canale 39 della banda UHF IV nella provincia di Rieti.Telepontina D trasmette sul canale 39 della banda UHF V nella provincia di Frosinone.Ctv è ricevibile sul canale 35 della banda UHF IV nella provincia di Roma.RL Toscana 1 è ricevibile sul canale 41 della banda UHF V nella provincia di Viterbo.Umbria Tv trasmette sul canale 43 della banda UHF V nella provincia di Viterbo.Sbt Umbria è ricevibile sul canale 21 della banda UHF IV nella provincia di Viterbo.

Servizi

Canali televisivi (RL Lazio 1)

Canali televisivi (RL Lazio 2)

Canali televisivi (Telepontina A)

Canali televisivi (Telepontina B)

Canali televisivi (Telepontina C)

Canali televisivi (Telepontina D)

Voci correlate 
 Servizi televisivi digitali terrestri nazionali in Italia
 Televisione digitale terrestre in Italia

Collegamenti esterni 
 

Elenchi delle televisioni locali italiane
Reti televisive del Lazio